Narodowa Organizacja Kobiet – organizacja kobieca w II Rzeczypospolitej
 Narodowa Organizacja Kobiet (National Organization for Women) – organizacja kobieca w Stanach Zjednoczonych